Birmańska Wikipedia – birmańskojęzyczna wersja Wikipedii. Obecnie na tej Wikipedii jest  stron, w tym  artykułów,  edycji,  zarejestrowanych użytkowników, w tym  aktywnych użytkowników, i  plików. Wskaźnik głębokości wynosi .

Przypisy 

Edycje językowe Wikipedii